Георгіадіс () — грецьке прізвище. Відомі носії:
 Георгіос Георгіадіс — футболіст, гравець національної збірної Греції, чемпіон Європи
 Йоргос Георгіадіс — футболіст, гравець національної збірної Греції
 Нікос Сампсон (Георгіадіс) — в. о. президента Кіпру
 Фрасивулос Георгіадіс — грецький музикознавець